Landtagswahlkreis 37 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Wiesloch (seit 1992)
 Landtagswahlkreis Mannheim III (1976 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Bruchsal (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Elbe-Elster II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oberspreewald-Lausitz I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Cottbus II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Frankfurt am Main IV (seit 1983)
 Wahlkreis 37 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 37 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hameln/Rinteln (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Schaumburg (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hannover-Südwest (2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Südost (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Wolfenbüttel (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Mettmann I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Mettmann II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Wuppertal III (2000)
 Landtagswahlkreis Remscheid (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Krefeld I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Krefeld II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Krefeld-Süd (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Mutterstadt (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Meißen 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Riesa-Großenhain 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Sebnitz (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Halle III (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Halle II (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Saalkreis (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Bitterfeld I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lübeck-Süd (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Ahrensburg (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Mitte (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Stormarn-West (1950)
 Landtagswahlkreis Lübeck I (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Jena I (seit 1994)
 Wahlkreis Hildburghausen (1990)